Il doppio del torneo di tennis Penza Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksandr Krasnoruckij e Aleksandr Kudrjavcev che hanno battuto in finale Murad Inoyatov e Denis Istomin 6-1, 4-6, [10-4].

Teste di serie 

 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (finale)
 Aleksandr Krasnoruckij /  Aleksandr Kudrjavcev (Campioni)

 Ivan Cerović /  Uros Vico (primo turno)
 Ti Chen /  Aleksej Kedrjuk (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Penza Cup 2007